Svjetsko prvenstvo u motociklizmu u klasi 125cc za 1961. godinu je osvojio australski vozač Tom Phillis na motociklu Honda RC 1423. Ovo je bilo prvo posvojeno svjetsko prvenstvo za Hondu, koja je bila u ovoj sezoni i konstruktorski prvak.

Raspored utrka i osvajači postolja 
1961. godine je bilo na rasporedu 11 trkačih vikenda Svjetskog prvenstva, te su na svima vožene utrke u klasi 125cc.

{| class="wikitable sortable" style="font-size: 85%" 
! !! !!staza !! !!width="10%"|službeni naziv utrke !! !! !! !!motocikl !!pobjednik !!motocikl !!drugoplasirani !!motocikl !!trećeplasirani !!motocikl !! 
|-
|1 ||<small> 23. travnja 1961. || Montjuïc - Barcelona ||VN Španjolske ||<small> 11° GP di Spagna - 17° Circuito Internazionale di Barcellona  
| Mike Hailwood ||EMC || Mike Hailwood ||EMC  
| Tom Phillis ||Honda || Ernst Degner ||MZ ||  Jim Redman ||Honda 
|     
|-
|2 ||<small> 14. svibnja 1961. || Hockenheimring ||VN Zapadne Njemačke ||<small> Grosser Preis von Deutschland für Motorräder 1961 
| || || Ernst Degner ||MZ  
| Ernst Degner ||MZ || Alan Shepherd ||MZ || Walter Brehme ||MZ 
|     
|-
|3 ||<small> 21. svibnja 1961. || Charade - Clermont-Ferrand ||VN Francuske ||<small> Grand Prix moto de France 1961  
| || ||<small>  Tom Phillis   Ernst Degner ||Honda  MZ 
| Tom Phillis ||Honda || Ernst Degner ||MZ ||  Jim Redman ||Honda 
|     
|-
|4 ||<small> 12. lipnja 1961. || Snaefell Mountain ||<small> Tourist Trophy ||<small> Isle of Man Tourist Trophy (T.T. Races 1961) 
| || || Luigi Taveri ||Honda 
| Mike Hailwood ||Honda || Luigi Taveri ||Honda || Tom Phillis ||Honda 
|       
|-
|5 ||<small> 24. liopnja 1961. || Assen ||VN Nizozemske ||<small> Grote Prijs van Nederland der K.N.M.V 
| || || Tom Phillis ||Honda  
| Tom Phillis ||Honda ||  Jim Redman ||Honda || Alan Shepherd ||MZ 
|       
|-
|}

 
VN Zapadne Njemačke - također navedena kao VN Njemačke  
Tourist Trophy - za TT utrku je klasa naznvana Lightweight 125 cc TT  
VN Nizozemske - također navedena kao Dutch TT, odnosno kao TT Assen 

 Poredak za vozače 
 Sustav bodovanja 
Bodove je osvajalo prvih 6 vozača u utrci. Od ukupnog broja osvojenih bodova, u poretku su vozaču stavljeni bodovi iz 6 utrka sa najboljim plasmanom. 

 

 Poredak za konstruktore 
 Sustav bodovanja 
Bodove za proizvođača osvaja najbolje plasirani motocikl proizvođača među prvih 6 u utrci. Od ukupnog broja osvojenih bodova, u poretku su konstruktoru stavljeni bodovi iz 6 utrka sa najboljim plasmanom. "Honda"''''' prvak u poretku konstruktora. 

 u ljestvici konstruktori koji su osvojili bodove u prvenstvu

Povezani članci 
 Svjetsko prvenstvo u motociklizmu
 Svjetsko prvenstvo u motociklizmu - niže klase

Vanjske poveznice  
  motogp.com 
  racingmemo.free.fr, LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE VITESSE MOTO 
  pilotegpmoto.com 
  motorsport-archive.com, World 125ccm Championship :: Overview 
  the-sports.org, Moto - 125cc (Moto3) - Prize list 
  progcovers.com, Motor Racing Programme Covers / FIM Grand Prix World Championship Programmes / 500cc Class /MotoGP 
  en.wikipedia.org, 1961 Grand Prix motorcycle racing season 
  it.wikipedia.org, Motomondiale 1961 
  it.wikipedia.org, Risultati del motomondiale 1961 
  es.wikipedia.org, Temporada 1961 del Campeonato del Mundo de Motociclismo

Izvori  
  
  motogp.com, GP Results / 1961 / 125cc,  pristupljeno 28. veljače 2023. 
  motogp.com, Championship Standings 125cc 1961, pristupljeno 28. veljače 2023. 
  motogp.com, 1961 - 125cc - Grand Prix Race Winners, pristupljeno 28. veljače 2023.
  motogp.com, 1961 - 125cc - Riders Stats - Race fatest laps, pristupljeno 28. veljače 2023.
  motogp.com, 1961 - 125cc - Riders Stats - Grand Prix Podiums, pristupljeno 28. veljače 2023.
  racingmemo.free.fr, CHAMPIONNAT DU MONDE DE VITESSE MOTO - CLASSEMENTS COMPLETS - 1961 - 125cc, pristupljeno 28. veljače 2023. 
  racingmemo.free.fr,  Les Championnats du Monde de Courses sur Route - L'année 1961,  pristupljeno 28. veljače 2023. 
  pilotegpmoto.com, 1961 (GP), preuzeto 28. veljače 2023. 
  motorrad-autogrammkarten.de, Grand Prix Motorrad Weltmeisterschaft Podium / 1961, wayback arhiva  
  global.yamaha-motor.com, 1961 - First competition in Grand Prix racing, pristupljeno 28. veljače 2023.
 auto-moto-tour.com, Prva od 750 GRAND PRIX pobjeda, pristupljeno 28. veljače 2023.
  progcovers.com, Motor Racing Programme Covers / 1961 500cc Class (FIM Grand Prix World Championship) Programmes, pristupljeno 28. veljače 2023. 
  

1961 4 125cc